Hohenberge steht für
Hohenberge (Schöneiche bei Berlin)
Hohenberge (Varel)
Siehe auch:
Hochberg 
Hohenberg 
Hohenberger 
Hoher Berg 
Höhenberg 
Hoberge